Cuffy (persoon), of Kofi,  aanvoerder van een slavenopstand
 Cuffy (gemeente) in Frankrijk
 Cuffy (televisieserie), een Britse sitcom uit 1983